DDR2 может обозначать:

 DDR2 SDRAM — тип оперативной памяти, используемой в вычислительной технике.
 DDR2 (белок) () — белок, рецепторная тирозинкиназа.
 Dance Dance Revolution 2ndMix — музыкальная видеоигра из серии Dance Dance Revolution.